Franz Šedivý ist der Name folgender Personen

* Franz Šedivý (Lithograf) (1864–1945), dänischer Maler, Lithograf und Grafiker 
 Franz Šedivý (Heraldiker) (1888–1973), dänischer Maler und Heraldiker